Сеттимо () может означать:
 Сеттимо, Руджеро (1778—1863) — итальянский аристократ, морской офицер и политик.

Топонимы 
 Сеттимо-Виттоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сеттимо-Миланезе — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.
 Сеттимо-Роттаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сеттимо-Сан-Пьетро — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния.
 Сеттимо-Торинезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.